Liu Xuan (gymnaste) (née en 1979), gymnaste, chanteuse et actrice chinoise
 Liu Xuan ou Han Geng Shidi (?-25), empereur de la dynastie Han